HMS Melpomene – nazwa noszona przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 Pierwszy "Melpomene" był 38 działową fregatą piątej rangi przechwyconą w 1794 i sprzedaną w 1815. 
 Drugi "Melpomone" był 38 działową fregatą piątej rangi przechwyconą z rąk francuskich w 1815 i sprzedaną w 1821
Trzeci "Melpomene" był fregatą śrubową zwodowaną w 1857 i sprzedaną w 1875.
Czwarty "Melpomene" był lekkim krążownikiem typu Marathon, który został zwodowany w 1888 i sprzedany w 1905.
Piąty "Melpomene" był krążownikiem pancernym typu Apollo, który został zwodowany w 1891 jako HMS "Indefatigable". Przemianowany na HMS "Melpomone" w 1910, został sprzedany w 1913.
Szósty "Melpomene" był niszczycielem typu Medea, który został zbudowany dla Marynarki Wojennej Grecji jako "Samos". Został zakupiony w 1914 i zwodowany w 1915. Zezłomowany w 1921.
Siódmy HMS "Melpomene" był stawiaczem min, dawnym monitorem HMS "M31" zwodowanym w 1915. Został przemianowany na HMS "Melpomene" w 1922 i HMS "Menelaus" w 1940. Zezłomowany w 1948.
Inne
 HMS "La Melpomone" był francuskim niszczycielem zajętym w 1940,operującym w składzie marynarki Wolnych Francuzów pomiędzy 1940 a 1942, w składzie Royal Navy od 1942 do 1946, następnie zwrócony Francji.

Melpomene